

Pubblicazioni
2011: Portami tante rose (editore Cooper, Roma), che narra la trasformazione di una donna da insegnante a prostituta.
2012: Anatomia della ragazza zoo (Il Saggiatore, Milano)

Collegamenti esterni